Tessália pode referir-se a:

Tessália - uma periferia (subdivisão) da Grécia.
Língua tessália
Thessalia - um gênero de borboletas.

Ver também
 Tesalia, cidade colombiana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos